Paquinet ist der Familienname von:

 Guy Paquinet (1903–1981), französischer Jazzposaunist und Vater von
 André Paquinet (1926–2014), französischer Jazzposaunist